Benhenia (ou Benhania) (, ou ), écrit également Ben Henia, Ben-Henia, Ben Hania ou Ben-Hania, est un patronyme courant en Afrique du Nord, et qui a essaimé en France. Il peut se rencontrer historiquement sous la forme de Ibn Henia, Ibn-Henia ou Ibn Hania, Ibn-Hania.

Étymologie 
De l'arabe Ben (Ibn) = fils de, et Henia = Bienheureux, Bonheur. Fils du bienheureux.

Henia (), de l'arabe : El Hana (), peut aussi se traduire par béatitude, félicité.

Origines 
Le patronyme Benhenia est un nom qui se rencontre au Proche-Orient (voir l'exemple du premier ministre palestinien Ismaël Henia), mais transcrit souvent sous la forme « Haniyeh », ou dans la filiation de Abu Huraira qui est la suivante: Abdu Allah Ben Ameur, Ben Abd Di Chara, Ben Tourayf, Ben Abad, Ben Sâab, Ben Henia, Ben Sâad, Ben Thâalaba, Ben Soulaym, Ben Fehm.
Les premiers Henia du Maghreb furent des individus de la diaspora andalouse installés majoritairement au Maroc, mais aussi en Tunisie et en Algérie.

Répartition géographique 
Le patronyme Benhenia se rencontre principalement au Maroc (Casablanca), mais aussi en Tunisie (Tunis, Nabeul, Sousse, Monastir), et dans l'est algérien (Batna, Khenchela, Constantine, à Ouargla et à Jijel de la grande tribu des Kutama).

Patronyme 

 Abdelkarim Benhenia, joueur de football marocain
 Karem Benhenia, haltérophile tunisien
 Mounir Benhenia, politicien tunisien du parti Ennahdha
 Bachir Benhenia, prisonnier algérien de la Seconde Guerre mondiale
 Redjeb Benhenia (surnommé El Aidi) (1926-1958), martyr algérien de la bataille de Catinat
 Kaouther Benhenia, cinéaste, scénariste et réalisatrice tunisienne
 Iteb Benhenia, docteur en science du langage, enseignante et chercheuse tunisienne en linguistique aux universités Paris 13, Montpellier 3
 Mohcen Benhenia, poète tunisien.
 Mohamed Benhenia, chanteur tunisien.

Et, par extension :
 Ismaël Henia, Premier ministre de l'Autorité nationale palestinienne du  au 
 Ibn Hani Al-Andalusi, écrivain et poète andalou

Toponyme 

Hassi Benhenia, localité de la wilaya d'El Oued en Algérie
Rue de Shurayh Ben Hania, à Wadi As-Seir, Amman, en Jordanie.
Rue de Redjeb Benhenia, à Ain Smara, Wilaya de Constantine, en Algérie.
Rue de Mohamed Ben Hania, à Essaouira, au Maroc.

Notes et références

Crédit 

Patronyme arabe
Patronyme algérien
Patronyme marocain
Patronyme tunisien